Виља Алдама има више значења:

 Виља Алдама (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Виља Алдама (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Општина Виља Алдама (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виља Алдама (Виља Алдама, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику